HF o Hf hace referencia a varios artículos:

Radiofrecuencia
HF (del inglés high frequency, en español alta frecuencia) es una banda de radiofrecuencia.

Química
Hf, símbolo químico del hafnio.
HF, fórmula molecular del fluoruro de hidrógeno.

Medios de transporte
Hawk HF, modelo de automóvil.
Distrito de Herford, en Alemania, por su código de matrícula de vehículos.
Hapagfly, línea aérea alemana, por su código IATA.

Música
Hard-Fi, banda musical inglesa.